Jean-Philippe Daguerre peut désigner :
 Jean-Philippe Daguerre (1968-), homme de théâtre français ;
 Jean-Philippe Daguerre (1975-), joueur français de volley-ball.

Voir aussi